Čertova nevěsta může být:

 Čertova nevěsta (film, 1975) – československý televizní film z roku 1975, režisérka Věra Jordánová
 Čertova nevěsta (film, 2011) – český film z roku 2011, režisér Zdeněk Troška